Hultgren är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Hultgren (1763–1838), konstnär
 Aron Hultgren (1842–1908), pianist och musikpedagog
 August Christian Hultgren (1869–1961), fotograf 
 Axel Hultgren (1886–1974), metallograf
 Bengt Hultgren (1914–2001), militär
 Carl Hultgren (1864–1944), ämbetsman och diplomat
 Christer Hultgren (född 1945), sångtextförfattare och kompositör
 Eric Hultgren (1838–1917), ingenjör
 Ernst Olof Hultgren (1866–1922), läkare
 Gunnar Hultgren (1902–1991), teolog och kyrkoman
 Gustaf Hultgren (född 1983), friidrottare
 Gösta Hultgren (1892–1941), kompositör och sångtextförfattare
 Herman Hultgren (född 1980), ishockeyspelare
 Knut Hultgren (1910–1985), norsk skådespelare
 Jacob Magnus Hultgren (1741–1830), kyrkomålare
 Lars Hultgren (1931–2018), konstnär
 Mathilda Hultgren (född 1989), friidrottare 
 Nils Hultgren (1902–1952), skådespelare
 Petra Hultgren (född 1972), skådespelerska
 Pia Hultgren (född 1966), meteorolog
 Randy Hultgren (född 1966), amerikansk politiker
 Roland Hultgren (född 1939), militär
 Solveig Olsson-Hultgren (född 1958), författare
 Sven-Olof Hultgren (1928–2017), sångare och skådespelare
 Teodor Hultgren (1870–1937), folkskollärare och landsmålsdiktare

Svenska efternamn